C20H30O – formula molecolare del ferruginolo
C20H30O – formula molecolare del retinolo

Formule molecolari